Le hall est une salle constituant l'entrée d'habitations ou l'espace de dégagement dans les édifices recevant du public.

Toponymie

Allemagne 
 Schwäbisch Hall, ville du land de Bade-Wurtemberg ;

Australie 
 Hall, hameau du nord du Territoire de la capitale australienne ;

Autriche 
 Hall en Tyrol en Autriche ;

États-Unis 
 Hall, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Hall Cabin, cabane américaine située dans le comté de Swain (Caroline du Nord), inscrite au Registre national des lieux historiques ;

Pays-Bas 
 Hall, village de la commune de Brummen ;

Suède 
  (commune de Södertälje), localité suédoise.

Hydronyme 

 .

Nom de famille

A 
 Adélaïde Victoire Hall (1772-1844), noble et peintre franco-suédoise ;
 Alaina Reed Hall (1946-2009), actrice américaine ;
  (1952-), spécialiste britannique de biologie cellulaire ;
  ;
  (1908-1983), footballeur anglais ;
  (1929-2001), presse écrite britannique ;
 Anthony Michael Hall (1968-), acteur, producteur et réalisateur américain ;
 Ardelia Ripley Hall (1899-1979), personnalité américaine liée à la restitution des œuvres d'art spoliées par le Troisième Reich ;
 Asaph Hall (1829-1907), astronome américain ;

B 
 Barbara Hall (1919-2014), dessinatrice de comics américaine ;
 Basil Hall (1788-1844), marin anglais ;
  (1953-), bassiste américain (REO Speedwagon) ;
 Bryn Hall (1992-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;

C 
 Catherine Hall (1946-), universitaire britannique ;
 Cecelia Hall (19?-), monteuse son américaine ;
 Charles D. Hall (1888-1970), directeur artistique britannico-américain ;
 Charles Martin Hall (1863-1914), inventeur américain ;
  ;
 Conrad L. Hall (1926-2003), directeur de la photographie américain ;

D 
 Dante Hall (1978-), joueur américain de football américain ;
 Darius Hall (1973-), joueur américain de basket-ball ;
 Darnell Hall (1971-), athlète américain ;
 Daryl Hall (1946-), chanteur américain ;
  ;
  ;
 Deidre Hall (1947-), actrice américaine ;
 Dennis Hall (1971-), lutteur américain ;
 Don Hall (1969-), réalisateur, scénariste, acteur et animateur américain ;
 Donald Hall (1928-2018), poète américain ;
  ;

E 
 Edd Hall (1958-), acteur américain ;
 Edith Hall (1959-), helléniste britannique ;
 Edna Clarke Hall (1879-1979), peintre britannique ;
  ;
 Edward T. Hall (1914-2001), sociologue américain ;
 Edwin Herbert Hall (1855-1938), physicien américain ;
Eliza Calvert Hall (1856-1935), autrice et suffragette américaine ;
 Ervin Hall (1947-), athlète américain ;
 Evelyne Hall (1909-1993), athlète américaine ;

F 
 Fiona Hall (née en 1955), femme politique britannique ;
 Florence Hussey Hall (1864-1917), féministe anglaise ;
 Francisca Fernández-Hall (1921-2002), ingénieure et diplomate guatémaltèque ;
 Frank Hall (1865-1939), tireur sportif américain ;

G 
  ;
 Geoffrey Holiday Hall (1913-1981), auteur américain d'un roman policier et d'un roman d'espionnage ;
  ;
  ;
 Granville Stanley Hall (1844-1924), psychologue américain ;
 Gus Hall (1910-2000), communiste américain ;

H 
 Harriet Hall (1945-2023), médecin de famille américain, médecin de vol de l'armée de l'air américaine ;
 Henry Hall (1876-1954), acteur américain ;
 Henry Hall (1898-1989), chef d'orchestre britannique ;
 Huntz Hall (1919-1999), acteur américain ;

I 
 Irma P. Hall (1935-), actrice américaine ;

J 
  ;
 Jane Hamilton Hall (1915–1981), physicienne américaine ;
 Jason Hall (1972-), acteur et scénariste américain ;
 Jason Piers Wilton Hall (19?-), entomologiste américain ;
 Jeffrey C. Hall (1945-), universitaire américain ;
 Jeffrey Russell Hall (1979-2011), néo-nazi américain ;
 Jerry Hall (1957-), mannequin américaine ;
  ;
 John H. Hall (1781-1841), inventeur et concepteur d'armes à feu américain ;
  ;
  ;
  ;
 Joseph Hall (1789-1862), maître de forges et inventeur anglais ;
 Joseph Hall (1882-1919), joueur anglais de hockey sur glace ;
 Juanita Hall (1901-1968), actrice, chanteuse et chef de chœur américaine ;

K 
 Katarzyna Hall (1957-), professeur et femme politique polonaise ;
 Kaye Hall (1951-), nageuse américaine ;

L 
 Lars Hall (1927-1991), pentathlonien suédois ;
 Lee Hall (1966-), scénariste et dramaturge britannique ;
 Lily Hall (19?-), actrice australienne ;
 Linden Hall (1991-), athlète australienne ;
 Lloyd Hall (1894-1971), chimiste américain spécialiste de la conservation des aliments ;
 Louis Hall (1852-1915), joueur de cricket anglais ;
 Louisa Hall (1982), sportive et romancière américaine ;
 
 Lyman Hall (1724-1790), gouverneur américain ;
 Lynden David Hall (1974-2006), auteur compositeur anglais de musique soul ;

M 
 Marie Boas Hall (1919-2009), historienne des sciences britannique ;
 Marshall Hall (1910-1990), mathématicien américain ;
  ;
 Michael C. Hall (1971-), acteur américain ;
  ;
 Mindy Hall (19?-), maquilleuse américaine ;
  ;

N 
 Nell Hall Hopman (1909-1968), joueuse de tennis australienne ;
 Nellie Hall (1895-1976), suffragette britannique ;

O 
 Oakley Hall (1920-2008), auteur américain de western et roman policier qui utilise également le pseudonyme Jason Manor ;

P 
 Parnell Hall (1944-2020), écrivain américain de roman policier ;
 Patricia Hall (1982-), athlète jamaïcaine ;
 Pauline Hall (1860-1919), actrice et chanteuse américaine ;
  ;
 Philip Hall (1904-1982), mathématicien anglais ;
 Pierre Adolphe Hall (1739-1793), miniaturiste d'origine suédoise ;
 Porter Hall (1888-1953), acteur américain ;

R 
 Ralph Hall (1923-2019), homme politique américain ;
 Rebecca Hall (1982-), actrice britannique et américaine ;
 Regina Hall (1970-), actrice américaine ;
 Radclyffe Hall (1880-1943), poétesse et romancière britannique ;
 Rich Hall (1954-), acteur, scénariste et producteur américain ;
  ;
 Rodney Hall (1935-), écrivain australien ;
 Roy Hall (1922-1984), chanteur et pianiste américain ;

S 
  ; 
 Samuel Carter Hall (1800-1889), journaliste britannique ;  
 Sara Hall (1983-), athlète américaine ;
 Sarah Hall (1974-), écrivain anglais ;
 Scott Hall (1958-2022), catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 Sidney Hall (1788-1831), graveur et cartographe britannique ;
 Steven Hall (1972-), joueur français de rugby à XV ;
  ; 
 Susanna Hall (1583-1649), l'aînée des enfants de William Shakespeare ;

T 
 Tanner Hall (1983-), skieur acrobatique américain ;
 Terry Hall (1959-2022), chanteur de rock britannique ;
 Theodore Alvin Hall (1925-1999), physicien américain et un espion pour le compte de l'URSS ;
 Thomas Hall (1982-), céiste canadien ;
 Thurston Hall (1882-1958), acteur américain ;
  (1936-2021), chanteur et compositeur américain de musique country ;
 Tony P. Hall (1942-), homme politique américain ;
 Tommy Hall (1876-1949), coureur cycliste professionnel anglais ;
 Tracy Hall (1919-2008), physico-chimiste américain ;

U 
 Uriel Sebree Hall (1852-1932), homme politique américain ;

V 
 Vera Hall (1902-1964), chanteuse américaine de musique folk ;
 Victoria Hall (19?-), actrice américaine ;
 Virginia Hall (1906 - 1982), diplomate et espionne américaine ;

W 
 Wendy Hall (1952-), présidente de l'ACM (2008/10) ;
 Wes Hall (1937-), joueur de cricket et ministre barbadien ;
 Winslow Hall (1912-1995), rameur d'aviron américain ;
 Winter Hall (1872-1947), acteur néo-zélandais.

Pseudonyme 
 Jillian Hall (1980-), catcheuse (lutteuse professionnelle) américaine.

 Maurice Halprin (1921-2017), un acteur, un chanteur et un journaliste américain.

Titres 

 Annie Hall, comédie de Woody Allen ;
 Town Hall, album de jazz de Michel Portal.

Autres 
 Hall de la chanson, Centre national du patrimoine de la chanson, des variétés et des musiques actuelles établie à Paris
 Effet Hall, découvert par Edwin Herbert Hall

Patronyme anglais